Fazekas Tibor (1892–1982) Európa-bajnok vízilabdázó, olimpikon, a Ferencváros egykori játékosa
 Fazekas Tibor (1992) vízilabdázó, a Vasas játékosa